Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1955 года прошёл 12—13 февраля в Куопио (Финляндия). В нём приняли участие 17 спортсменок из 5 стран.

Результаты

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
1955 год в Финляндии
Февраль 1955 года
Куопио
Чемпионаты мира в Финляндии
Женские спортивные соревнования